Nuestra Señora de la Asunción, spanisch für Mariä Aufnahme in den Himmel, steht für
 Kirchen in Spanien und in spanischsprachigen Ländern:
 Nuestra Señora de la Asunción (La Puebla de Fantova), Kirche in Graus, einer Gemeinde in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Aragón
 Nuestra Señora de la Asunción (Navasa), Kirche in Jaca, einer Gemeinde in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Aragón
 Nuestra Señora de la Asunción (Duratón), Kirche in Sepúlveda, einer Gemeinde in Kastilien, Spanien
 Nuestra Señora de la Asunción (Philippinen), Kirche in der Gemeinde Santa María auf der philippinischen Insel Luzon
 eine Universität in Paraguay: Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción in Asunción